Saltflyttan kan syfta på följande platser:

Åland 

 Saltflyttan (Hammarland, Åland), ö, 
 Saltflyttan (Geta, Åland), ö,